JO poate fi:

 Iordania, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .jo, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Iordania
 Jō, armă de lemn folosită în artele marțiale
 Jo, cântăreață română, cunoscută și drept Ioana Anuța
 Jocurile Olimpice

Legături externe 
 
  „JO” la acronymfinder.com